Barga peut désigner :

Burkina Faso 
 Barga, un département et une commune rurale de la province du Yatenga dans la région du Nord ;
 Barga-Mossi, le village chef-lieu du département et la commune rurale de Barga ;
 Barga-Peulh, un village du département et la commune rurale de Barga.
 Barga-Mossi (ou Barga), un village du département et la commune rurale de Bouroum, dans la province du Namentenga et la région du Centre-Nord.
 Barga-Peulh, un village du département et la commune rurale de Bouroum, dans la province du Namentenga et la région du Centre-Nord.
 Barga II, un village du département et la commune rurale de Bouroum, dans la province du Namentenga et la région du Centre-Nord.

Italie 
 Barga, une commune de la province de Lucques en Toscane

Homonymie de toponyme